Helvetestjärn kan syfta på:

Helvetestjärnen, Dalsland, sjö i Melleruds kommun, 
Helvetestjärnen, Ångermanland, sjö i Kramfors kommun, 

Listor över Sveriges insjöar baserat på namn